Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Kaiser,  signifiant empereur en allemand :
le , un cuirassé à coque en fer de la classe du même nom lancé en 1874 ;
le , un cuirassé de la classe du même nom lancé en 1911 ;

Cinq navires de la classe Kaiser Friedrich III ont porté le nom d'autres  :
 le SMS Kaiser Friedrich III, lancé en 1896 ;
 le SMS Kaiser Wilhelm II, lancé en 1897 ;
 le SMS Kaiser Wilhelm der Große, lancé en 1899 ;
 le SMS Kaiser Karl der Große, lancé en 1899 ;
 le SMS Kaiser Barbarossa, lancé en 1900.

Deux autres ont porté le nom de Kaiserin (impératrice):

 SMS Kaiserin, un cuirassé de  lancé en 1911 ;
 SMS Kaiserin Augusta,  un croiseur lourd lancé en 1892

Kaiser